Het Engelse woord voor de hagedis
Lizard (album), een album van de Britse progressieve-rockband King Crimson
Lizard (Marvel), een fictieve superschurk uit de strips van Marvel Comics, en een vaste vijand van Spider-Man
Lizard (plaats), een schiereiland te Cornwall en het meest zuidelijke punt in het Verenigd Koninkrijk
Lizard (kanarie), een oud kanarieras